Sigurd Bröms, švedski hokejist in hokejski trener, * 10. januar 1932, Švedska, † 13. januar 2007, Švedska.

Bröms je večino svoje kariero igral za klub Leksands IF v švedski ligi, skupno kar dvanajst sezon, dve sezoni je igral za Bodens IK, eno pa še za GAIS HK. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na kateri je osvojil četrto in peto mesto, in treh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik dveh zlatih in ene bronaste medalje. 

Po končani karieri je deloval kot hokejski trener v klubih Mora IK, IF Tunabro in Bofors IK. 

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 9
|
| 9
|
|
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 6
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| GAIS HK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 5
| 2
| 7
|
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bodens IK
| Švedska 2. liga
| 62/63
|
|
| 15
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bodens IK
| Švedska 2. liga
| 63/64
|
|
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti GAIS HK
Hokejisti Bodens IK
Trenerji Mora IK
Trenerji IF Tunabro
Trenerji Bofors IK
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih